«Взлётная полоса» (, вариант перевода «Терминал») — чёрно-белый 28-минутный фантастический фильм французского режиссёра Криса Маркера 1962 года, удостоенный премии Жана Виго. Выполнен в технике фоторомана: образный ряд состоит из сменяющих друг друга фотографий. Картина Маркера вписана в историю кино как один из самых значительных и влиятельных образцов кинофантастики.

Сюжет 
Фильм открывает торжественная литургия Петра Гончарова «Кресту Твоему» в исполнении хора Александро-Невского собора. После термоядерного удара третьей мировой войны оставшиеся в живых парижане живут в подземных катакомбах Парижа. Они предпринимают попытки путешествий во времени в надежде найти в будущем потомков и заполучить от них еду, медикаменты и энергетические установки «во имя того, чтобы прошлое и будущее помогли настоящему».

Главный герой, являясь заключённым, вынужден согласиться на путешествие во времени. Его постоянно преследует эпизод его детства, в котором он становится свидетелем убийства в терминале аэропорта Орли. Этот эпизод используется при путешествии во времени. Путешественника забрасывают всё дальше и дальше в прошлое. Путешественник встречается и разговаривает с женщиной, которая была вместе с убитым. После успешного путешествия в прошлое экспериментаторы забрасывают главного героя в будущее.

В будущем он встречается с людьми возродившегося общества. По возвращении в настоящее героя приговаривают к смерти, но люди будущего предлагают перенести его в будущее и присоединиться к ним. Он отказывается, прося вернуть его в прошлое, в терминал аэропорта Орли. Попав назад в прошлое, он понимает, что убитый человек, которого он видел в детстве — он сам, и что он увидел собственную смерть со стороны.

Актёрский состав 
  — рассказчик
  — Женщина
 Даво Аниш () — Мужчина
  — экспериментатор
  — женщина из будущего
 Жанин Клейн () — женщина из будущего
 Уильям Кляйн — мужчина из будущего

Кинокритика 
«Взлётная полоса» — единственный игровой фильм знаменитого документалиста Криса Маркера и один из первых фильмов о субъективно переживаемых путешествиях во времени. Кинокритики сравнивают его с рассказами Борхеса и «Прошлым летом в Мариенбаде» напарника Маркера по документальным проектам 1950-х годов, Алена Рене. На протяжении всего своего творческого пути прустианцы Маркер и Рене оставались зачарованы всесилием и в то же время несовершенством памяти. Как пишут авторы киноэнциклопедии allmovie:

Фотомонтажная техника фильма, кажется, отражает импрессионистическую природу памяти, из фрагментов которой субъект составляет осмысленный визуальный образ. В одной из сцен возлюбленная главного героя вглядывается в камеру — и вдруг внезапно моргает. Утончённый и в то же время безотказно шокирующий фильм, «Взлётная полоса» блистательно подрывает правила создания кино, заставляя зрителей пересмотреть свои установки относительно не только кино, но и времени, памяти и того, как нами воспринимается действительность.

Интересные факты 
 В фильме основной музыкальной темой является музыка литургической песни Кресту Твоему, автор которой Пётр Гончаров.

 По предположению Джима Хобермана, «Взлётная полоса» стала первым фильмом, порождённым чарами классического фильма Альфреда Хичкока «Головокружение», где главный герой навязчиво и с роковыми для себя последствиями пытается воссоздать мгновение заветной психической травмы.

Влияние 
 В статье 1966 года Джеймс Баллард привёл «Взлётную полосу» в качестве примера успешной кинофантастики.
 Единственная движущаяся сцена с моргающей девушкой была процитирована Ридли Скоттом в культовом фильме «Бегущий по лезвию» (1982).
 Нарративный приём и сюжет «Взлётной полосы», вплоть до отсылок к «Головокружению» Хичкока, взяли за основу сценаристы фильма «12 обезьян» (1995), хотя режиссёр последнего Терри Гиллиам в интервью английскому кинокритику Иэну Кристи утверждает, что сам он не видел фильм Маркера, а только просматривал изданную книгу фотографий из «Взлётной полосы», не читая сопровождающий их закадровый текст.

Примечания

Ссылки 
 Взлётная полоса на сайте Criterion Collection
 Senses of Cinema: Platonic Themes in Chris Marker’s La Jetée

Фильмы Криса Маркера
Фильмы Франции 1962 года
Фильмы-антиутопии 1960-х годов
Постапокалиптические фильмы
Короткометражные фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы о временной петле
Фильмы о катакомбах
Фильмы о Париже
Короткометражные фильмы 1960-х годов